

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Paszkówka – część wsi Stróża w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Pcim
 Paszkówka – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Brzeźnica
 Paszkówka – dawna gromada

Zobacz też 
 Paszków